Washington Capitols bezeichnet folgende Basketballfranchises:

 Washington Capitols (ABL), 1944/45 und 1951/52 in der American Basketball League (1925–1955)
 Washington Capitols (NBA), 1946–1951 in der Basketball Association of America bzw. der National Basketball Association.
 Washington Caps, 1969–1970 in der American Basketball Association.